Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 oktober 2020.

Mannen 10